Thomas Egerton peut se référer à :

Thomas Egerton (av. 1521 - v. 1597), sous-trésorier de la Monnaie britannique ;
Thomas Egerton (1540-1617),  Brackley, lord chancelier d'Angleterre ;
Thomas Egerton (1749-1814),  de Wilton, pair britannique ;
Thomas Egerton (1799-1882),  de Wilton, homme politique britannique ;
Thomas Egerton Hale (1832-1909), récipiendaire de la Victoria Cross, chirurgien militaire britannique ;
Thomas Egerton (fl. 1784-1830), éditeur et libraire londonien.